La Serie A1 1986-1987 è stata la 68ª edizione della massima divisione del campionato italiano maschile di pallanuoto. 
La stagione, come quella precedente, è dominata da Posillipo, che chiude la stagione regolare in testa per il terzo anno di fila, e Pescara; le due formazioni si sbarazzano agevolmente ai quarti delle prime di A2 (Como e Volturno), per poi affrontarsi in finale, dove questa volta ha la meglio in due sole gare Pescara, che vince il suo primo titolo nazionale.

Classifica

Play Off

Tabellone

Risultati

Quarti

Semifinali

Finale Scudetto

Verdetti
 CUS Pescara Campione d'Italia
 Fiamme Oro e RN Bogliasco retrocesse in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1986-87

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1986
Sport acquatici nel 1987
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto